

Асинський сільський округ — адміністративна одиниця, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Асинський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Жамбильська область